Il singolare del Warsaw Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Henrieta Nagyová era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 6–4, 6–4 contro Barbara Paulus.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Barbara Paulus (campionessa)
  Ruxandra Dragomir (semifinali)
  Karina Habšudová (primo turno)
  Patty Schnyder (secondo turno)

 Barbara Schett (primo turno) 
 Henrieta Nagyová (finale) 
 Denisa Chládková (secondo turno) 
 Katarína Studeníková (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 1997